Коржинколь — название нескольких населённых пунктов:

Казахстан 
 Коржинколь — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области
 Коржинколь — село в Ерейментауском районе Акмолинской области

См. также 
 Коржынколь